Hieronder volgt een tabel met de wielrenners met de meeste wereldbekeroverwinningen wielrennen.

Werelbekerwedstrijden 
De wereldbeker wielrennen werd gereden van 1988 tot 2004. Van 1998 tot 2004 bestond deze uit de volgende wedstrijden:

  Milaan-San Remo (1907-heden)
  Ronde van Vlaanderen (1913-heden)
  Parijs-Roubaix (1896-heden)
  Amstel Gold Race (1966-heden)
  Luik-Bastenaken-Luik (1892-heden)
  HEW Cyclassics (1996-heden)
  Clásica San Sebastián (1981-heden)
  Kampioenschap van Zürich (1914-2006)
  Parijs-Tours (1896-heden)
  Ronde van Lombardije (1905-heden) 

De eerste vijf vinden plaats in het voorjaar, de laatste vijf in het najaar.

Meeste overwinningen
Deze tabel is ietwat kunstmatig samengesteld omdat de wereldbeker slechts gereden werd van 1988 tot en met 2004 en omdat sommige wedstrijden pas vanaf de jaren 60, '80 of '90 georganiseerd werden. Renners die hiervoor fietsten kwamen niet in aanmerking om die wedstrijden te winnen en hebben dus sowieso 0 overwinningen. Ook enkel de 10 klassiekers die van 1998 tot 2004 tot de wereldbeker behoorden, worden in deze tabel opgenomen. De Grand Prix des Amériques die van 1988 tot 1992 tot de wereldbeker behoorde, is er bijvoorbeeld niet in terug te vinden.

(*)Wedstrijd bestond nog niet toen de renner prof was.

Zie ook
Wereldbeker wielrennen
Wielerklassieker

Wereldbeker wielrennen
 
Wereldbeker